Braux je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Braux (Alpes-de-Haute-Provence) – obec v departementu Alpes-de-Haute-Provence
 Braux (Aube) – obec v departementu Aube
 Braux (Côte-d'Or) – obec v departementu Côte-d'Or
 Braux-le-Châtel – obec v departementu Haute-Marne
 Braux-Sainte-Cohière – obec v departementu Marne
 Braux-Saint-Remy – obec v departementu Marne